Het ATP-toernooi van Belgrado 2011 (met de officiële naam Serbia Open) vond plaats van 25 april tot en met 1 mei 2011. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Milan Gale Muškatirović-complex in de Servische stad Belgrado.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Belgrado
ATP-toernooi van Belgrado